Svobodny (kraj Stavropol), plaats in de Russische kraj Stavropol
 Svobodny (oblast Amoer), stad in de Russische oblast Amoer
 Kosmodroom Svobodny, bij deze stad
 Svobodny-18, oude naam van Oeglegorsk (oblast Amoer), plaats bij dit kosmodroom
 Svobodny (oblast Saratov), plaats in de Russische oblast Saratov
 Svobodny (oblast Sverdlovsk), gesloten plaats (ZATO) in de Russische oblast Sverdlovsk